USS Topeka je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Topeka (PG-35) 
 USS Topeka (CL-67) 
 USS Topeka (SSN-754)

Topeka